Литовкин — фамилия, имеет женскую форму Литовкина.

Известные носители:
 Литовкин, Александр Игоревич (1954—2013) — актёр театра и кино.
 Литовкин, Валерий Николаевич (1932—2015) — советский и российский учёный-правовед, заслуженный юрист России.
 Литовкин, Виктор Николаевич (род. 1945) — журналист и военный обозреватель, сценарист, писатель.
 Литовкин, Иван Евфимович (в монашестве Иосиф Оптинский; 1837—1911) — священник Русской православной церкви.